Дирден () — фамилия английского происхождения. 
Известные носители фамилии:
 Джон Фрэнсис Дирден (1907—1988) — американский кардинал.
 Бэзил Дирден (1911—1971) — фамилия-псевдоним Бэзила Клайва Дира; английский актёр, режиссёр кино, сценарист и продюсер.